Сергей Валерьевич Мамедов (род. 15 июля 1972, Москва, РСФСР, СССР) — российский предприниматель, сенатор Совета Федерации от Самарской области (2012—2021), аудитор Счетной палаты Российской Федерации (2021), сын Георгия Мамедова.

Биография 
В 1994 году окончил Московский государственный университет путей сообщения, в 2014 году магистратуру РГГУ, в 2018 году Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, в 2021 году магистратуру в Образовательном частном учреждении высшего образования «Институт международного права и экономики имени А.С Грибоедова».

В 1994—1997 годах работал в коммерческом банке «Российский кредит», затем учредил несколько новых компаний в сфере транспорта, машиностроения, горнодобывающей промышленности и дорожного строительства. В 1998 году стал совладельцем и членом совета директоров ОАО «Павловскгранит» в Воронежской области.

В 2008 году продал свои 40 % «Павловскгранита» за 200 млн долларов США компании «Павловск-гранит-инвест», контролируемой депутатом Воронежской областной думы Сергеем Поймановым, и купил у бывшего сенатора от Самарской области Андрея Ищука холдинг «ВБМ-Групп» (включающий компанию «Волгабурмаш») и рыбный промысел на Сахалине.

Осенью 2011 года, будучи владельцем компании «СМ Финанс» и гостиницы «Холидей Инн» в Самаре, участвовал в финансовой поддержке фестиваля «Рок над Волгой» в Самарской области, вступил в «Единую Россию». Для избрания в Совет Федерации от представительного органа, 4 декабря 2011 года избран депутатом муниципального собрания представителей селения Два Ключа Исаклинского района Самарской области.

23 декабря 2011 году Самарской Губернской думы назначен сенатором в Совет Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. В 2016 году переизбран областной думой на второй срок сенатором. В Совете Федерации также занимал должность председателя подкомитета по противодействию коррупции, этике и применению института парламентской неприкосновенности.

23 июня 2021 года по представлению Президента Российской Федерации назначен Советом Федерации назначен на должность аудитора Счётной палаты России.

3 октября 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал так называемый «Архив Пандоры» — обширный материал о владельцах офшоров, согласно которому Сергей Мамедов и его близкие с 2007 года и по меньшей мере до 2019 года владели компанией Impala Trade & Invest Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Личная жизнь 
Сергей Мамедов — приёмный сын советского и российского дипломата Георгия Мамедова.

В декабре 2017 года Сергей Мамедов и теннисистка Анастасия Мыскина объявили о разрыве близких отношений, которые неофициально поддерживали 11 лет. К тому времени у них было трое сыновей — Евгений (9 лет), Георгий (7 лет) и Павел (5 лет).

Государственные награды 
 Орден Дружбы (2017)
 Орден Дружбы (2017 год, ДНР)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники вузов Москвы
Выпускники РГГУ
Предприниматели России
Члены «Единой России»
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Фигуранты «Архива Пандоры»
Счётная палата Российской Федерации
Аудиторы Счётной палаты России